Nevya Alencar (nascida em Manaus) é uma cantora e compositora brasileira.

Ligações externas
 
 

Cantores do Amazonas
Naturais de Manaus
Compositores do Amazonas